Итяранта () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Итяранта, Эмми (род. 1976) — финская писательница.

Топонимы 
 Итяранта — район в городе Турку.
  — район в городе Котка.